Q&A (), зазвичай означає «питання і відповіді» в інтерв'ю, але також може відсилатися до:

ЗМІ 
 Питання і відповіді (австралійського ток-шоу), австралійського телевізійного шоу, який розпочався у 2008 році;
 Питання і відповіді (США ток-шоу), телевізійне шоу на Сі-Спен;
 Q+A, Нова Зеландія політичних ток-шоу, організованому Сюзан деревини;
 Питання і відповіді (фільм), 1990 р., кримінальна драма режисера Сідні Люмета;
 «Q&а» (Бетмен), перший сезон, епізод Бетмен;
 Питання і відповіді (Роман), 2005 року романа Вікас Сваруп, знятий як «Мільйонер з нетрів»;
 «Q&а» (Батьківщина), в 2012 епізод телесеріалу Батьківщина;
 Питання і відповіді (манга), японської манги Shonen серія;
 Питання та відповіді до 2015 епізод телевізійного dramal зацікавлена особа.

Музика 
 , 2010 року, альбом рок-групи офіс.

Технології 
 Питання і відповіді (компанія Symantec), баз даних і обробки текстів програмного продукту для персональних комп'ютерів в 1980-х і 1990-х років;
 Q&A сайт, вебсайт, який містить базу даних запитань і відповідей, які користувачі можуть шукати і додавати.

Див. також 
 Запитання та відповіді (визначення)
 QA (зміцнення)
 Запитання та відповіді
 Qaa
 FAQ

Багатозначні терміни